Costeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Costeni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Costeni (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Costeni (Prahova), Dorf im Kreis Prahova